1-я уда́рная а́рмия — оперативное общевойсковое формирование (объединение, ударная армия) РККА, в составе ВС СССР, в годы Великой Отечественной войны.

Периоды вхождения в действующую армию — с 25 ноября 1941 года по 21 января 1942 года и с 2 февраля 1942 года по 9 мая 1945 года.

История формирования 
1-я ударная армия срочно сформирована 25 ноября 1941 года (приказ Ставки ВГК от 15 ноября 1941 года) путём преобразования 19-й армии второго формирования в резерве Ставки ВГК, соединения и части которой находились в стадии формирования под Загорском (ныне Сергиев Посад) и располагались на направлении прорыва противника. В этот момент под Москвой создалась угрожающая обстановка — реальной была угроза охвата Москвы с севера, где немецко-фашистские войска выходили на линию канала Москва — Волга в районе Красная Поляна — Дмитров. Было решено бросить в бой только что сформированную 1-ю ударную армию. Части и соединения 1 УдА пешим ходом направились на фронт из районов формирования и, по мере подхода к линии фронта, сразу вступали в бой.

В соответствии с положениями теории советского военного искусства 1930-х годов, ударная армия (УдА) должна представлять собой общевойсковое объединение РККА, в котором, по сравнению с обычной армией должно быть больше танков, орудий и миномётов. Поскольку предназначались подобные ударные армии для разгрома группировок противника на важнейших (главных) направлениях, они являлись усиленными общевойсковыми армиями. В их состав включались танковые, механизированные, кавалерийские корпуса.

Однако, вопреки представлениям теории, на практике на 29 ноября 1941 года в состав 1-й ударной армии входили всего 7 отдельных стрелковых бригад (в том числе, 29-я, 44-я, 47-я, 50-я, 55-я, 56-я и 71-я), 11 отдельных лыжных батальонов, артиллерийский полк и два легкобомбардировочных полка.

По воспоминаниям полковника Кузнецова, сына первого командующего 1-й ударной, тогда — генерал-лейтенанта Кузнецова, когда шло обсуждение кандидатуры командующего 1-й ударной армией, Василий Иванович «в списках претендентов на должность командарма 1-й ударной не значился». Василий Иванович лежал в это время в госпитале. Но Сталин вызвал Кузнецова в Ставку прямо из госпиталя и объявил ему о назначении командармом. «Ну что, вы довольны назначением?», — задал вопрос Сталин. «Доволен, только армия уж очень куцая — одни лыжные батальоны, лишь одна дивизия… И какой дурак корпуса отменил!» После Победы, когда войска под командованием Кузнецова взяли Рейхстаг и водрузили над ним Знамя Победы, Сталин неожиданно вернулся к этому разговору: «А помнишь, как ты меня дураком тогда назвал?..» Вопреки ожиданиям, никаких карательных мер не последовало. Напротив, Сталин выразил благодарность и за битву под Москвой, и за взятие Рейхстага, за что В. И. Кузнецов был удостоен звания Герой Советского Союза.

Боевой путь

Командование

Командующие армией 
  генерал-лейтенант Кузнецов В. И. (ноябрь 1941 года — май 1942 года);
 генерал-лейтенант Романовский В. З. (май-ноябрь 1942 года);
 генерал-лейтенант Морозов В. И. (ноябрь 1942 года — февраль 1943 года);
 генерал-майор (с октября 1943 года — генерал-лейтенант) Коротков Г. П. (февраль 1943 года — апрель 1944 года);
  генерал-полковник Чибисов Н. Е. (апрель-май 1944 года);
  генерал-лейтенант Захватаев Н. Д. (май 1944 года — февраль 1945 года);
 генерал-лейтенант Разуваев В. Н. (февраль 1945 года — до конца войны).

Члены Военного совета 
 бригадный комиссар Колесов Я. С. (с октября 1941 года — февраль 1942 года);
 бригадный комиссар (с декабря 1942 года — генерал-майор) Колесников, Дмитрий Емельянович (ноября 1941 года — февраль 1945 года);
 генерал-майор Гаршин, Василий Павлович (с февраля 1945 года до конца войны).

Начальники штаба 
  Захватаев, Никанор Дмитриевич (20.11.1941 — 22.05.1942), генерал-майор;
 полковник Фурсин, Иван Яковлевич (22.05.1942 — 04.09.1942), полковник;
 Лукьянченко, Григорий Сергеевич (04.09.1942 — 13.12.1942), полковник;
 Корчиц, Владислав Викентьевич (13.12.1942 — 30.04.1944), генерал-майор;
 Ничушкин, Василий Николаевич (29.04.1944 — 10.05.1944), полковник
 Минюк, Леонид Фёдорович (10.05.1944 — 10.10.1944), генерал-лейтенант;
 Ничушкин, Василий Николаевич (10.10.1944 — 22.11.1944), генерал-майор;
 Брагинский, Михаил Михайлович (22.11.1944 — 05.12.1944), полковник;
 Кондратьев А. К. (06.12.1944 — 09.05.1945), генерал-майор.

Командующий ВВС армии 
 полковник Нестерцев Виктор Ефимович (декабрь 1941 года — март 1942 года)

Командующиe бронетанковыми и механизированными войсками 
 подполковник, полковник с 22.05.1943 Пшеницкий, Иван Васильевич (22.03.1943),
 полковник, с 11.03.1944 генерал-майор т/в Бараусов, Сергей Сергеевич (на 09.1943)
 подполковник, с 02.08.1944 полковник Лукьянов, Александр Николаевич (23.07.1944 — 00.09.1944),
 полковник Овсянников, Александр Васильевич (00.08.1944 — 00.10.1945).

Боевой состав армии 
На 1 декабря 1942 года боевой состав армии включал:
 Стрелковые, воздушно-десантные войска и кавалерия:
 133-я стрелковая дивизия, 29-я, 44-я, 47-я, 50-я, 55-я, 56-я, 71-я, 84-я стрелковые бригады, 17-я кавалерийская дивизия, 1-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 16-й, 18-й, 19-й, 20-й отдельные лыжные батальоны
 Корпусная и армейская артиллерия, артиллерия РВГК и войск ПВО страны:
 701-й пушечный артиллерийский полк РВГК, 3-й, 14-й, 38-й отдельные гвардейские миномётные дивизионы
 Автобронетанковые войска:
 123-й, 133-й отдельные танковые батальоны
 2-й отдельный автотранспортный батальон (16.1.42-21.1.42; 02.2.42-18.5.42) 1-й ударной армии (Переименован в 94 оатб 18.05.42 г.)
 Военно-воздушные силы армии:
 711-й легкобомбардировочный авиационный полк;
 Инженерные войска:
 214-й отдельный сапёрный батальон.
 102-й дорожно-эксплуатационный батальон.

В последующем Военно-воздушные силы армии были увеличены до 6 полков.

На 1 мая 1945 года боевой состав армии включал:

Стрелковые войска:
 1-й стрелковый корпус
 306-я стрелковая дивизия
 344-я стрелковая дивизия
 357-я стрелковая дивизия
 8-й эстонский стрелковый корпус
 7-я эстонская стрелковая дивизия
 249-я эстонская стрелковая дивизия
 119-й стрелковый корпус
 201-я стрелковая дивизия
 360-я стрелковая дивизия
 374-я стрелковая дивизия
 123-й стрелковый корпус
 21-я гвардейская стрелковая дивизия
 376-я стрелковая дивизия

Части артиллерии:
 6-я гвардейская артиллерийская дивизия прорыва
 29-я гвардейская пушечная артиллерийская бригада
 69-я легкая артиллерийская бригада
 134-я гаубичная артиллерийская бригада
 87-я тяжелая гаубичная артиллерийская бригада
 119-я гаубичная артиллерийская бригада большой мощности
 4-я миномётная бригада
 13-й отдельный гвардейский разведывательный артиллерийский дивизион
 20-я артиллерийская дивизия прорыва
 34-я легкая артиллерийская бригада
 53-я пушечная артиллерийская бригада
 93-я тяжелая гаубичная артиллерийская бригада
 102-я гаубичная артиллерийская бригада большой мощности
 20-я миномётная бригада
 796-й отдельный разведывательный артиллерийский дивизион
 27-я артиллерийская дивизия
 78-я легкая артиллерийская бригада
 76-я пушечная артиллерийская бригада
 74-я гаубичная артиллерийская бригада
 783-й отдельный разведывательный артиллерийский дивизион
 5-я корпусная артиллерийская бригада
 137-я пушечная артиллерийская бригада
 6-я гвардейская истребительно-противотанковая бригада
 1186-й истребительно-противотанковый полк
 13-я миномётная бригада
 31-я миномётная бригада
 110-й миномётный полк
 12-я гвардейская миномётная бригада реактивной артиллерии
 14-я гвардейская миномётная бригада реактивной артиллерии
 28-й гвардейский миномётный полк реактивной артиллерии
 34-й гвардейский миномётный полк реактивной артиллерии
 60-й гвардейский миномётный полк реактивной артиллерии
 36-я зенитная артиллерийская дивизия
 1385-й зенитный артиллерийский полк
 1391-й зенитный артиллерийский полк
 1397-й зенитный артиллерийский полк
 1399-й зенитный артиллерийский полк
 1473-й зенитный артиллерийский полк
 1714-й зенитный артиллерийский полк
 12-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион

Бронетанковые и механизированные войска:
 34-я гвардейчская тяжелая танковая бригада
 15-й гвардейский танковый полк
 32-й гвардейский танковый полк
 221-й отдельный танковый полк
 346-й гвардейский тяжелый самоходный артиллерийский полк
 1047-й самоходный артиллерийский полк
 1048-й самоходный артиллерийский полк
 1102-й самоходный артиллерийский полк
 1503-й самоходный артиллерийский полк

Инженерные войска:
 49-я инженерно-сапёрная бригада
 8-я мотоинженерная бригада

Войска связи:
 103-й отдельный ордена Кутузова полк связи

Операции и битвы 

В составе Западного фронта (с 29 ноября) участвовала в Московской битве. 21 января 1942 года выведена в резерв Ставки ВГК, 2 февраля включена в Северо-Западный фронт. В его составе участвовала в первой (январь-май 1942 года) и второй (февраль 1943 года) Демянских наступательных операциях, а также в Старорусской наступательной операции. В составе 2-го Прибалтийского (с 20 ноября 1943 года), Волховского 2-го формирования (с 2 февраля 1944 года) и 2-го Прибалтийского (с 16 февраля) армия участвовала в Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции. 7 июля переподчинена 3-му Прибалтийскому фронту и в его составе участвовала в Псковско-Островской, Тартуской и Рижской наступательных операциях. 16 октября в составе 2-го Прибалтийского фронта блокировала группировку противника на Курляндском полуострове.

Освобождённые города 
В ходе Великой Отечественной войны войсками 1-й ударной армии были освобождены города:
 Яхрома — 7 декабря 1941 года
 Солнечногорск — 12 декабря 1941 года (совместно с войсками 20-й армии)
 Клин — 15 декабря 1941 года (совместно с войсками 30-й армии)
 Старая Русса — 18 февраля 1944 года
 Дно — 24 февраля 1944 года (совместно с войсками 54-й армии)
 Новоржев — 29 февраля 1944 года (совместно с войсками 22-й армии)
 Остров — 21 июля 1944 года (совместно с войсками 67-й армии)
 Антсла — 13 августа 1944 года
 Валга — 19 сентября 1944 года
 Валка — 19 сентября 1944 года
 Валмиера — 24 сентября 1944 года
 Стренчи — 24 сентября 1944 года
 Рига — 15 октября 1944 года (совместно с войсками 67-й, 61-й, 10-й гвардейской армии)
 Ригас Юрмала (ныне Юрмала) — 17 октября 1944 года
 Слока, ныне часть Юрмалы — 17 октября 1944 года
 Кемери, ныне часть Юрмалы — 18 октября 1944 года
 Сабиле — 9 мая 1945 года
 Кандава — 9 мая 1945 года

Расформирование 
1 апреля 1945 года переподчинена Ленинградскому фронту. В сентябре 1945 года 1-я ударная армия расформирована.

Память 
 В честь 1-й ударной армии названы улицы в городах Старая Русса и Сергиев Посад.
 В память о павшим в боях за освобождение Лотошинского района от фашистских захватчиков воинов 1-й ударной армии 6 мая 2010 года у деревни Борки была произведена закладка камня будущего строительства мемориального комплекса.

Газета 
В годы Великой Отечественной войны выходила газета «На разгром врага». Редактора: подполковник Ведерник Павел Арсентьевич (1907-?) и подполковник Корольков Юрий (Георгий) Михайлович (1906—1981)

Примечания

Литература 
 Бердников Г. И. Первая ударная: Боевой путь 1-й ударной армии в Великой Отечественной войне. — М.: Воениздат, 1985. — 255 с.
 
 
 
 
 
 
 Военный энциклопедический словарь. — : Воениздат, 1984. — 863 с.
 Великая Отечественная война 1941—1945: Словарь-справочник. — : Политиздат, 1988.

Ссылки 

 60 лет Великой Победе
 Освобождение городов. : Воениздат, 1985
 Оперативные сводки штаба 1 ударной армии